Jméno a příjmení Jan Lukeš má více nositelů:

 Jan Lukeš (1912–1977) – český spisovatel a hudební skladatel
 Jan Lukeš (kritik) (* 1950) – literární a filmový kritik, televizní moderátor
 Jan Lukeš (novinář) (1841–1899) – český novinář